47-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 марта по 24 ноября 1984 года. Победителем впервые стал ленинградский «Зенит». Также впервые из высшей лиги выбыл ЦСКА.

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули кутаисское «Торпедо» и кишинёвская «Нистру», вместо них в группу сильнейших вошли ростовский СКА и алма-атинский «Кайрат».

После первого круга московский «Спартак» и днепропетровский «Днепр» опережали «Зенит» на 2 очка. Однако во второй половине чемпионата клуб из Ленинграда обошёл соперников, и впервые в своей истории, под руководством главного тренера Павла Садырина, стал чемпионом СССР по футболу. «Зенит» в чемпионате одержал больше всех побед — 19 и забил наибольшее количество голов — 60. В шестой сезон подряд в тройку призёров вошёл «Спартак», на этот раз завоевав второе место. Прошлогоднему чемпиону «Днепру» достались бронзовые медали.

Киевское «Динамо», сильнейшая команда предыдущих десяти лет, заняла самое низкое место с 1950 года — десятое. Большое влияние на итоговые результаты оказал лимит на ничьи. При его отсутствии киевское «Динамо» завоевало бы седьмое место, а «Динамо» минское — третье. Московское «Динамо» показало худший результат в своей истории, завершив чемпионат на 16-ом месте. Вместе с «Пахтакором» высшую лигу покинул один из самых титулованных футбольных клубов СССР — московский ЦСКА.

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

Лучший бомбардир — Сергей Андреев (СКА) — 19 голов в 34 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал I

Финал II

Финал III

Чемпионат РСФСР среди команд второй лиги 

 Новороссийск, ноябрь

Источники

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Протоколы всех матчей высшей лиги
 Сезон 1984 года на football.lg.ua